Reißing ist der Name folgender Orte:
 Reißing (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reißing (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Reising